Az XL Airwayst működtető gazdasági társaságnak ilyen név alatt 3 légitársasága van.

XL Airways United Kingdom
XL Airways Germany
XL Airways France